Terra Alta – comarca della Catalogna 
Terra Alta – comune del Brasile
Terra Alta – comune della Virginia Occidentale